La dix-neuvième étape du Tour d'Espagne 2008 s'est déroulée le vendredi  entre Las Rozas de Madrid et Ségovie.

Parcours

Récit 

La victoire revient à David Arroyo, qui a attaqué le bielorusse Kyrienka, à  de la ligne, alors que ce dernier avait fait tout le travail pendant les 5 derniers kilomètres.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 2008

Liens externes 
 Le Tour d'Espagne 2008 sur le site officiel du Tour d'Espagne
 L'étape sur cyclingnews.com

19
2008-19
2008, 19
2008, 19

en:2008 Vuelta a España, Stage 12 to Stage 21#Stage 19